Czoernig-Czernhausen (auch zeitgenössisch Czörnig) ist der Familienname folgender Personen:

 Karl von Czoernig-Czernhausen (1804–1889), österreichischer Beamter und Statistiker
 Walter von Czoernig-Czernhausen (1883–1945), österreichischer Höhlenforscher und Oberbaurat bei den Österreichischen Bundesbahnen